menselijk ras, indeling van de mensheid op basis van uiterlijke kenmerken 
 wetenschappelijk racisme, rassendiscriminatie of -superioriteit op grond van wetenschappelijke theorieën
 rassenleer (theosofie), theosofische leer over rassen van verschillende menselijke tijdperken
 ariosofie ofwel nazimystiek, nationaalsocialistische leer voortbouwend op beide bovenstaande stromingen